2 miejscowości w Polsce: 
 Kosiska – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Wądroże Wielkie 
 Kosiska – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Jeżów